Братроњице могу бити:

 Братроњице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Братроњице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република